Motz ist ein geographischer Name:

 Motz, Gemeinde im Département Savoie, Frankreich
 Motz (Wipper) oder Motzbach oder Stolper Motze, polnisch Moszczeniczka, rechter Zufluss der Wipper in Westpommern, Polen

Motz ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Ludwig Motz (1665–1742), hessisch-bremischer Oberst
 Ernst von Motz (1805–1858), preußischer Landrat und Polizeipräsident
 Friedrich von Motz (1775–1830), preußischer Staatsmann, Finanzminister, Oberpräsident und Regierungspräsident, Namenspatron der Motzstraße in Berlin
 Georg Motz (1653–1733), deutscher Organist, Kantor und Kirchenmusiker
 Gerhard Heinrich von Motz (1776–1868), kurhessischer Minister
 Heinrich Christian Motz (1761–1832), bremischer Senator
 Johann Christian Motz (1604–1683), Obrist, Hessen-Kasseler Kriegsrat, Stadtkommandant von Kassel
 Johann Jakob Motz († 1822), von 1819 bis 1820 Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg
 John Motz (1830–1911), kanadischer Kommunalpolitiker und Herausgeber des Berliner Journal
 Jutta Motz (1943–2019), deutsche Krimi-Schriftstellerin

 Lotte Motz (1922–1997), österreichisch-amerikanische anglistische, germanistische und skandinavistische Mediävistin
 Paul Motz (1891–1977), deutscher Architekt, Stadt- und Raumplaner und Denkmalpfleger
 Paulus Motz (1817–1904), deutscher Mundartdichter
 Rainer Lukas Motz (Munke; 1934–1990), deutscher Maler
 Roger Motz (1904–1964), belgischer Politiker
 Sergej Motz (1987–2009), deutscher Soldat im Krieg in Afghanistan
 Walter Motz (1909–?), deutscher Skilangläufer
 Wilhelm Burchard-Motz (1878–1963), deutscher Rechtsanwalt und Politiker, MdHB
 Wilhelm Dethard Motz (1815–1897), bremischer Pädagoge und Mitglied der Bürgerschaft (1859–1865)
 Wolfgang Motz (* 1963), österreichischer Politiker (SPÖ)

Sonstiges:
 Motz (Zeitschrift), Berliner Straßenzeitung

Siehe auch:
 Mootz
 Motzbach
 MOZ